Vilém Popel z Lobkovic, či z Lobkowicz, je jméno několika osob v českých dějinách:
 
 Vilém starší Popel z Lobkovic (1567–1626) z tachovské větve Lobkoviců, byl jedním ze stavovských direktorů a nejvyšším hofmistrem
 Vilém mladší Popel z Lobkovic (asi 1575 –1647) z bílinské větve Lobkoviců, byl mistrem královské komory, nejvyšším dvorským sudím a nejvyšším lovčím Českého království. Jeho manželkou byla Benigna Kateřina z Lobkovic, zakladatelka (1626) a patronka Loretánské kaple v Praze na Hradčanech.
 Václav Vilém Popel z Lobkovic (1592–1621) z duchcovské větve Lobkoviců, zastával post císařského rady a komořího
 Ferdinand Vilém Popel z Lobkovic (1647 –1708) z bílinské větve Lobkoviců, od roku 1670 říšský hrabě, byl císařským komořím, radou nad apelacemi, nejvyšším lovčím Českého království a královským místodržícím
 František Vilém Popel z Lobkovic (1616 –1670) z bílinské větve Lobkoviců, byl císařským radou a zastával